Бла́ско () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бласко, Грегорио (1909—1983) — испанский футболист, вратарь.
 Бласко, Мириам (род. 1963) — испанская дзюдоистка и политик.
 Бласко Ибаньес, Висенте (1867—1928) — один из крупнейших испанских писателей XX века.
 Бласко де Небра, Мануэль (1750—1784) — испанский композитор и органист.
 Руис Бласко, Хосе (1838—1913) — испанский художник. Отец художника Пабло Пикассо.